Dynamos Football Club ist ein simbabwischer Fußballverein aus Harare.

Dynamos ist einer der erfolgreichsten Vereine Simbabwes. Zwölf Meistertitel und vier Pokalsiege konnten bisher errungen werden. Zudem stand die Mannschaft 1998 als bisher einziges Team aus Simbabwe im Finale der CAF Champions League.

Seine Heimspiele trägt der Klub im Rufaro-Stadion aus, das 60.000 Zuschauern Platz bietet.

Erfolge 
 Simbabwische Meisterschaft
 Meister: 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 2007
 Simbabwischer Pokal
 Sieger: 1985, 1988, 1989, 1996, 2007
 CAF Champions League
 Finalist: 1998

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 
Simbabwischer Fußballverein
Sportverein (Harare)